Das Damendoppel der  US Open 1985 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Pam Shriver. Das Finale bestritten Claudia Kohde-Kilsch und Helena Suková gegen Martina Navrátilová und Pam Shriver, das Kohde-Kilsch und Suková in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1985